Division II i fotboll 1927/1928, som var upplagan av Division II i fotboll säsongen 1927/1928, bestod av fem serier, två innehållande nio lag, en med tio lag, en med elva lag och en serie innehållande tolv lag. Endast lag i fyra av dessa serier kunde gå upp i Allsvenskan (lag från Norrland fick inte spela i Allsvenskan). Inför säsongen 1928/29 gjordes seriesystemet om och antalet serier i division två sjönk till två stycken med vardera tio lag. Därför degraderades ovanligt många lag från division två denna säsong.

Serier

Uppsvenska Serien 
Sandvikens IF vann serien. De fick dock inte kvala till Allsvenskan då det var förbehållet vinnarna från de sydligare serierna. Endast Sandvikens IF och Gefle IF blev kvar i det nya division två säsongen därpå.

Mellansvenska Serien 
Hallstahammars SK vann serien och gick vidare till kval till Allsvenskan. Endast Hallstahammars SK (vilka förlorade kvalet till Allsvenskan), IFK Västerås, IK City och Surahammars IF blev kvar i det nya division två säsongen därpå.

Östsvenska Serien 
Westermalms IF vann serien och gick vidare till kval till Allsvenskan. Endast Sundbybergs IK, Hammarby IF och IFK Stockholm blev kvar i det nya division två säsongen därpå.

Västsvenska Serien 
Redbergslids IK gick till kvalspelet till Allsvenskan. Endast Redbergslids IK (vilka förlorade kvalet till Allsvenskan), IFK Uddevalla, Jonsereds IF, Fässbergs IF och Krokslätts FF blev kvar i det nya division två säsongen därpå.

Sydsvenska Serien 
IFK Malmö vann serien och gick vidare till kval till Allsvenskan. Endast Kalmar FF, Malmö FF, Halmstads BK och IS Halmia blev kvar i det nya division två säsongen därpå.

Kvalspel

Kval till Allsvenskan 

Den tredje matchen mellan Redbergslids IK och IFK Malmö spelades eftersom bortamålsregeln inte användes. Matchen spelades på neutral plan i Stockholm. Westermalms IF och IFK Malmö upp till Allsvenskan medan Redbergslids IK och Hallstahammars SK kvar i Division II.

Källor

Referenser 

1927 i Sverige
1928 i Sverige
1927/1928
Fotbollssäsongen 1927/1928